Der Begriff Höhenkarte wird verwendet für

 Höhenwetterkarten in der Meteorologie
 Reliefkarten als physische Karten